Příjmení Masopust nosí více významných osobností:

 Jaroslav Masopust (1929–2012) – český lékař, biochemik, vysokoškolský pedagog
 Josef Masopust (1931–2015) – český fotbalový hráč a trenér
 Karel Masopust (1942–2019) – československý lední hokejista
 Lukáš Masopust (* 1993) – český fotbalový záložník
 Miloslav Masopust (* 1924) – český válečný veterán z Volyně
 Miroslav Masopust (1943–2009) – český herec
 Zdeněk Masopust (1938–2012) – český právník, vysokoškolský pedagog, československý politik KSČ a KSČM, poslanec FS po sametové revoluci

Externí odkazy